Roca de l'Àliga (Baix Pallars), formació muntanyosa del terme municipal de Baix Pallars (Pallars Sobirà)
 Roca de l'Àliga (Granera), formació muntanyosa del terme municipal de Granera (Moianès)
 Roca de l'Àliga (Mas de Barberans), formació muntanyosa del terme municipal de Mas de Barberans (Montsià)
 Roca de l'Àliga (Molló), formació muntanyosa del terme municipal de Molló (Ripollès)
 Roca de l'Àliga (el Montmell), formació muntanyosa del terme municipal del Montmell (Baix Penedès)
 Roca de l'Àliga (Pau), formació muntanyosa repartida entre els municipis de Pau i Vilajuïga (Alt Empordà)
 Roca de l'Àliga (la Vall de Boí), formació muntanyosa del terme municipal de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)